Чемпионат Китая по международным шашкам среди женщин 2014 прошёл по круговой системе. В турнире приняли участие 8 спортсменок. Чемпионом стала Чжао Ханьцин.

Результаты

Ссылки 
 Результаты на сайте KNDB , 

2014 год в шашках